Jaro (Leyte), gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
 Jaro (Iloilo), district in de Filipijnse stad Iloilo
 JARO, de Jeugd Amateurs Radio Omroep, opgericht door Kees van Maasdam en Herman Stok in 1949